Bothrideres är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1835. Bothrideres ingår i familjen rovbarkbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rovbarkbaggar
Bothrideres